Joanne Annes de Almada, que terá dado origem aos 1.ºs Almadas conhecidos
 João Vasques de Almada, cavaleiro da batalha de Aljubarrota
 João Vaz de Almada, senhor de Pereira e vedor da fazenda
 João Vaz de Almada (Sousa Falcão), governador e capitão-mor de Mina e alcaide-mor em Cananor
 João de Abranches, filho mais velho de D. Álvaro Vaz de Almada, conde de Avranches
 João de Almada (Abranches), capitão de Diu, filho de D. Antão de Almada, 3.º conde de Avranches
 João de Almada, militar, filho de D. Antão Soares de Almada
 João de Almada e Melo, reformador da cidade do Porto

Desambiguações de antropônimos